Satz steht für:

 Satz (Grammatik), aus einem oder mehreren Wörtern bestehende sprachliche Einheit
 Satz (Mathematik), logische Aussage, die mittels eines Beweises als wahr erkannt werden kann
 Satz (Druck), Gestaltung einer Druckvorlage
 Satz (Sport), definierter Abschnitt eines Gesamtspiels
 Satz (Einheit), altes Kohlenmaß
 Münzsatz, als Kurzform in der Numismatik
 in der Philatelie alternativ für eine Serie (Briefmarke)
 Theorem, in einem oder mehreren Sätzen formulierte Erfahrung oder Behauptung von allgemeiner Bedeutung

Musik:
 Satz (Musikstück), in sich geschlossener Teil eines mehrteiligen musikalischen Werkes
 Satz (musikalische Formenlehre), häufig anzutreffende Gestaltungsweise eines Themas
 Tonsatz, das Anordnen von Tönen oder Noten in mehrstimmigen Musikwerken

Satz  ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Satz (1941–2007), russischer Pianist und Klavierpädagoge
 Debra Satz  (* 1956), US-amerikanische Philosophin und Politologin
 Helmut Satz (* 1936), deutscher Physiker
 Mario Satz (* 1944), argentinischer Schriftsteller
Mathilde Satz (1875–?), deutsche Künstlerin

Siehe auch:

 Ansatz (Begriffsklärung)
 Nachsatz (Begriffsklärung)
 Vorsatz (Begriffsklärung)
 Zwischensatz (Begriffsklärung)
 SAZ (Begriffsklärung)
 Saaz (Begriffsklärung)